Tristanakkord steht für:
 Tristan-Akkord aus der Oper von Richard Wagner
 Tristanakkord (Roman), ein Roman von Hans-Ulrich Treichel